Алкіона — одна із семи плеяд.
 Альціона  (η Тельця) — зоря 3-ї зоряної величини, сьома за яскравістю в сузір'ї Тельця, найяскравіша в зоряному скупченні Плеяди (Стожари). У середніх широтах її видно цілий рік.

Література